Molson Canadian Men’s Provincial Curling Championship 2013, turniej wyłaniający mistrzów Nowego Brunszwiku mężczyzn w curling a zarazem reprezentację prowincji na Tim Hortons Brier 2013. 

Zawody finałowe z udziałem 8 drużyn rozegrano w dniach 30 stycznia-3 lutego 2013 w Fredericton Junction na lodowisku Gladstone Curling Club. 8 zespołów zostało wyłonionych między 10 a 13 stycznia 2013 w turnieju Molson Canadian Men’s Preliminary oraz między 17 a 20 stycznia w turnieju Molson Canadian Men’s Wildcard.

Poprzednie zawody wygrała drużyna Terry’ego Odishawa, która w 2013 uplasowała się na 4. miejscu. Pierwsze miejsce po roku przerwy zdobył ponownie James Grattan, w finale pokonał 7:6 Zacha Eldridgea.



Drużyny

Round Robin

Sesja 1. 
30 stycznia 2013; 12:30

Sesja 2. 
30 stycznia 2013; 20:00

Sesja 3. 
31 stycznia 2013; 12:30

Sesja 4. 
31 stycznia 2013; 20:00

Sesja 5. 
1 lutego 2013; 11:30

Sesja 6. 
1 lutego 2013; 19:00

Sesja 7. 
2 lutego 2013; 11:30

Play-off

Półfinał 
2 lutego 2013; 19:00

Finał 
3 lutego 2013; 14:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2012/2013 w curlingu

Linki zewnętrzne i źródła 
 Oficjalna strona internetowa zawodów

2013 w curlingu
2013